Чесак — фамилия. Известные носители:

 Чесак, Валерий Алькорович (род. 1969) — советский и украинский легкоатлет.
 Чесак, Григорий Сергеевич (1922—1987) — Герой Советского Союза.